Алексей Максимович Ковальчук () — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

Биография 
Родился 28 сентября 1928 года. Член ВКП(б).

С 1953 года — на хозяйственной, общественной и политической работе. В 1953—1992 годах — старший агроном совхоза, начальник инспекции по сельскому хозяйству района, председатель Тарского райисполкома, начальник Омского областного управления сельского хозяйства, начальник территориально-производственного колхозно-совхозного управления, заведующий отделом, секретарь Омского обкома КПСС, заведующий сектором Отдела сельского хозяйства и пищевой промышленности ЦК КПСС, председатель исполкома Иркутского областного Совета, председатель союзно-республиканского Государственного комитета РСФСР по охране природы, заведующий сектором агропромышленного комплекса Всесоюзной сельскохозяйственной академии им. В. И. Ленина. В августе 1993 года вернулся в Омск.

Избирался депутатом Верховного Совета РСФСР 11-го созыва.

Скончался 5 марта 2014 года в г. Омске.

Ссылки 
 Ковальчук 

Председатели Иркутского облисполкома
Депутаты Верховного Совета РСФСР 11-го созыва
Председатели районных исполкомов РСФСР
Секретари Омского обкома КПСС
Делегаты XXVII съезда КПСС